Досжан Русланович Есиркенов (15 сентября 1985, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский профессиональный хоккеист, правый нападающий.

Карьера 
Д. Р. Есиркенов – воспитанник усть-каменогорского хоккея. Основную часть карьеры провел в ХК «Казцинк-Торпедо».

В высшей лиге провел 193 игры, набрав 46+57 очков.

В первой лиге чемпионата России провел 14 игр, набрав 9+10 очков в составе «Сарыарки».

В чемпионате Казахстана провел 47 игр, набрав 15+13 очков. Двукратный чемпион Казахстана (2004/05, 2006/07).

Выступая с 2010 года в ВХЛ за ХК «Казцинк-Торпедо», сыграл в 124 играх, набрав 23+35 очков.

С 2000 года привлекался в юношеские и молодёжные сборные.

На чемпионатах мира 2007 и 2008 года провел 10 игр, набрав 2+3 очка. В 2007 году сборная Казахстана взяла бронзу в 1 дивизионе, а в 2008 – серебро дивизиона.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Профиль Есиркенова на сайте ХК «Спутник»

Хоккеисты Казахстана
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Алматы»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой